Congost (hidrografia), pas estret d'un riu
 Congost (Celrà), entitat de població (disseminat) de Celrà, al Gironès.
 El Congost (Abella de la Conca), indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà
 Combat del Congost, enfrontament armat produït l'any 1705 entre tropes de miquelets austriacistes revoltats a la comarca d'Osona 
 Muntanya del Congost, muntanya al municipi de Celrà a la comarca del Gironès
 Riu Congost, riu de la conca del Besòs (Catalunya)
 Biografies:
 Carles Congost (Olot, 1970), artista visual llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona 
 Elena Congost Mohedano (Barcelona, 1987), atleta catalana de pista T12/B2, nascuda amb una deficiència visual 
 Maria Rosa Congost Colomer o Rosa Congost, historiadora i catedràtica d'història econòmica catalana